Telemundo puede referirse a:

 Telemundo, cadena estadounidense-puertorriqueña en español; 
 Telemundo Internacional, señal de la cadena estadounidense-puertorriqueña en español para América, operado por NBCUniversal International Networks para toda Hispanoamérica; 
 Telemundo Puerto Rico, cadena estadounidense-puertorriqueña original en español para Puerto Rico; 
 Telemundo, informativo de Teledoce, Uruguay.